Pariana (Italië), plaats in de Italiaanse gemeente Massa
 Pariana (geslacht), geslacht uit de grassenfamilie